Maximí el Traci o Maximí el Cíclop, emperador romà del 235 al 238.
 Maximí Daia o Maximí II, emperador romà del 305 al 314.
 Maximí (ambaixador), ambaixador romà oriental
 Maximí de Trèveris, bisbe de Trèveris del s. IV.
 Maximí d'Ais, bisbe llegendari d'Ais de Provença al s. I.